Ordine di Ušakov – onorificenza della  Federazione Russa
 Ordine di Ušakov – onorificenza dell'Unione Sovietica